Moskowiter Bezeichnet die Einwohner von

 Moskau, der Hauptstadt Russlands
 Moskowien, das für das Großfürstentum Moskau oder für Russland steht

Siehe auch
 Moskwitjanin